Bajo el nombre Cabo Wrath se puede encontrar:

Accidente geográfico localizado en las tierras altas de Escocia;
Serie de televisión creada  en Gran Bretaña, conocida en los EE. UU. como 'Meadowlands';
Álbum Musical grabado en 1979 por el dúo británico de Jazz-Fusión Morrisey-Mullen.